Голчиковце () — село и одноимённая община в районе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1408 году.

В селе есть римо-католический костел Марии де Мерседе.

Население 
В селе проживает 440 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 99,38 %,
 русины — 0,21 %,
 поляки — 0,21 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 90,93 %,
 греко-католики — 7,22 %,
 православные — 0,41 %,
 гуситы — 0,21 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной конфессии — 1,24 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии